Jonas Malm kan syfta på:

* Jonas Malm den äldre (omkring 1706–1783), svensk ämbetsman inom flottan
 Jonas Eriksson Malm (1719-1775), svensk bokhållare i Ostindiska kompaniet
 Jonas Malm den yngre (1745–1808), svensk grosshandlare och skeppsredare
 Jonas Malm (1889–1953), svenskamerikansk konstnär